Sugiyama ist der Familienname folgender Personen:

 Ai Sugiyama (* 1975), japanische Tennisspielerin
 Akiko Sugiyama, Politikerin in Palau
 Arata Sugiyama (* 1980), japanischer Fußballspieler
 Danto Sugiyama (* 1999), japanischer Fußballspieler
 Sugiyama Hajime (1880–1945), japanischer Feldmarschall und Politiker
 Heiichi Sugiyama (1914–2012), japanischer Dichter
 Kazuko Sugiyama (* 1947), japanische Synchronsprecherin
 Kazunori Sugiyama (* 1950), japanischer Musikproduzent

 Kōta Sugiyama (* 1985), japanischer Fußballspieler
 Kozo Sugiyama (1945–2011), japanischer Informatiker
 Makoto Sugiyama (* 1960), japanischer Fußballspieler
 Naohiro Sugiyama (* 1998), japanischer Fußballspieler
 Sugiyama Naojirō (1878–1966), japanischer Jurist
 Noriaki Sugiyama (* 1976), japanischer Synchronsprecher
 Norio Sugiyama (1930–2012), japanischer Politiker
 Reo Sugiyama (* 2000), japanischer Fußballspieler
 Rikihiro Sugiyama (* 1987), japanischer Fußballspieler
 Ryūichi Sugiyama (* 1941), japanischer Fußballspieler
 Sōta Sugiyama (* 2000), japanischer Fußballspieler
 Sugiyama Sampū (1647–1732), japanischer Haiku-Dichter
 Takamasa Sugiyama (* 1998), japanischer Fußballspieler
 Takayuki Sugiyama (* 1976), japanischer Fußballspieler
 Takuya Sugiyama (* 1983), japanischer Fußballspieler
 Tetsu Sugiyama (* 1981), japanischer Fußballspieler
 Toshio Sugiyama, japanischer Paläontologe
 Sugiyama Waichi (1610–1694), japanischer Arzt
 Sugiyama Yasushi (1909–1993), japanischer Maler